Die 1. Bundesliga Pool 2003/04 war die 14. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Poolbillard. Sie begann am 1. November 2003 und endete am 16. Mai 2004. Der 1. PBC Fulda wurde als Titelverteidiger zum dritten Mal Deutscher Meister.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 1. Bundesliga Pool 2003/04 auf billardligen.de

2003
Poolbillardveranstaltung 2003
Poolbillardveranstaltung 2004